HMS Leviathan ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Royal Navy
Four ships of the Royal Navy have been named :

 El primer HMS Leviathan fue un navío de línea de tercera clase con un porte de 70 cañones botado en 1750 como , que fue renombrado en 1777 y se hundió en el Atlántico en 1780.
 El segundo  fue un navío de línea de tercera clase con un porte de 74 cañones botado en 1790. Participó en la batalla de Trafalgar, y fue utilizado como buque prisión desde 1816, hasta que fue vendido en 1848.
 El tercer  fue un crucero acorazado de la clase Drake, botado en 1901 y vendido para desguace en 1920.
 El cuarto HMS Leviathan fue un portaaviones de la clase Majestic. Fue botado en 1943 pero no llegó a completarse, y fue desguazado en 1968.

Otros usos
HMS Leviathan es también el sujeto de la novela epónima de John Winton, publicada por primera vez en 1967, concerniente a los problemas de un portaaviones y su nuevo oficial ejecutivo.

Referencias 
 

Nombres de buques británicos